21 může být:

 21 (číslo) – číslo
 21 – rok
 21 př. n. l. – rok
 silnice I/21 – silnice I. třídy z hraničního přechodu Vojtanov přes Františkovy Lázně a Planou na dálnicí D5 (Exit 128 – Nová Hospoda)
 Messier 21 – otevřená hvězdokupa v souhvězdí Střelce
 číslem 21 je označen Baťův mrakodrap ve Zlíně
 originální název filmu Oko bere
 „21“ (jednadvacítka) byla zpravodajská relace České televize
 „21“ je oficiální zkratka české politické strany SUVERENITA - POLITIKA 21.
 Jednadvacet – karetní hra

Hudební album
 21 (album, Adele) – hudební album zpěvačky Adele
 21 (EP, Hunter Hayes) – EP zpěváka Huntera Hayese
 21 (album, Omarion) – hudební album zpěváka Omariona
 21 (album, Rage) – hudební album skupiny Rage